Кудро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кудро, Анри (1859—1899) — французский путешественник, муж Октавии Кудро.
 Кудро, Октавия (урождённая Ренар; 1867—1938) — французская исследовательница и автор нескольких книг о французской Гвиане и северной Бразилии.